Ce n'est qu'un au revoir (Auld Lang Syne) est une chanson.
 Ce n'est qu'un au revoir (Till we meet again) est un titre de film de Frank Borzage, 1944.
 Ce n'est qu'un au revoir (The Long gray line) est un titre de film de John Ford, 1955.
 Ce n'est qu'un au revoir, épisode final de la série de science-fiction Goldorak
 un épisode de NCIS : Enquêtes spéciales